Quella sottostante è una lista dei codici WaffenAmt che venivano punzonati sulle armi tedesche una volta accettate in servizio.

La tabella riporta i codici di controllo WaA in ordine numerico progressivo nella prima colonna, il codice identificativo per la fabbrica produttrice nella seconda colonna, il nome della compagnia (o dell'azienda) produttrice nella terza, il luogo di produzione e/o lavorazione delle armi nella quarta e gli anni di produzione (se noti o ricostruibili) per ogni singola fabbrica nella quinta.

Per un collezionista, la lista dei codici WaffenAmt e degli identificativi delle aziende permette di determinare il produttore dell'arma e verificare, in base all'anno riportato sul pezzo, l'autenticità delle marcature, in quanto è possibile trovare armi cui sono stati aggiunti WaffenAmt casuali (o nei casi più estremi, addirittura inesistenti) nel tentativo di incrementarne il valore di vendita.

Note 

Armi da fuoco
Germania nella seconda guerra mondiale
Armi da fuoco leggere tedesche della seconda guerra mondiale